Das Jungendoppel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2014 war ein Tenniswettbewerb in Nanjing.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Tennis
Tennisturnier 2014
Tennisturnier in Nanjing
2014 Jungendoppel